Рибарци:

 Рибарци — село в Болгарии.
 Рибарци — село в общине Новаци, Северная Македония.
 Рибарци — село в общине Росоман, Северная Македония.
 Рибарци — село в Сербии.